Tärskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärskär, Korpo, Åboland, 
 Tärskär, Nagu, Åboland,

Se även
Tärnskär (olika betydelser)
Träskär

Robotskapade Finlandförgreningar